Борут може бити:

 Борут (име), име
 Борут (кнез), кнез Карантаније из средине VIII века
 Борут (Церовље), насеље у општини Церовље, Истра, Република Хрватска
 Борут (Неум), насеље у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ